Ulstadius ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Ulstadius (* um 1650; † 1732), schwedisch-finnischer lutherischer Geistlicher
 Philipp Ulstadius (1. Hälfte 16. Jahrhundert), Verfasser medizinischer Schriften